Nikołaj Aleksandrowicz Skworcow (1899-1974) – radziecki polityk, I sekretarz KC Komunistycznej Partii (bolszewików) Kazachstan
 Nikołaj Walerjewicz Skworcow (ur. 1984) – rosyjski pływak